Union des jeunes républicains, le mouvement de jeunesse du Pôle républicain (PR), un ancien parti politique français ;
 Union pour le judaïsme réformé (en anglais : Union for Reform Judaism, URJ).